Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji ASB Classic 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová sedmička Venus Williamsová, kterou v úvodním kole vyřadila ruská hráčka Darja Kasatkinová.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Američanka Sloane Stephensová, jež ve finále zdolala německou tenistku Julii Görgesovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2016